Der Bezirk Mons ist einer von sieben Bezirken (Arrondissements) in der belgischen Provinz Hennegau. Er umfasst eine Fläche von 583,99 km² mit  Einwohnern (Stand: ) in 13 Gemeinden.

Gemeinden im Bezirk Mons

Einzelnachweise 

Mons